Ребёнок, может означать:
 Ребёнок — человек в период детства;

См. также